Molekulska formula -{C11H13NO3}- se može odnositi na:

 Hidrastinin
 Metilon
 Toloksaton
 Streptazolin